Blatna kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Blatna (samhälle), Republika Srpska,

Tjeckien 

 Blatná, ort, Södra Böhmen, Okres Strakonice, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar